Zingaros, el término puede hacer referencia a: 

Zíngaros, grupo de parodistas uruguayo. 
Zíngaros, una de las nueve comparsas españolas.